Mjøndalen IF Fotball é um clube de futebol norueguês, da cidade de mesmo nome, no condado de Buskerud. Ele foi fundado em 22 de agosto de 1910, e já participou das copas de clubes europeus, a Copa da UEFA e a Taça dos Clubes Vencedores de Taças.

Elenco atual 
Atualizado em 22 de julho de 2021.

Copas Europeias

Ligações externas 
 

Clubes de futebol da Noruega